Чуйко — встречаются как русские , так и украинские и белорусские носители этой фамилии.

Чуйко — несколько дворянских родов.

Известные носители 
 Чуйко, Алексей Алексеевич (1930—2006) — учёный в области химии, физики и технологии поверхности, академик НАН.
 
 
 Чуйко, Леонид Иванович (1930—2008) — советский военный деятель, генерал-лейтенант Советской Армии.
 Чуйко, Николай Кузьмич (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Чуйко, Порфирий Иванович (1923—1992) — гвардии сержант, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Примечания